Ediția 2005-06 a Cupei UEFA a fost câștigată de echipa spaniolă F.C. Sevilla.

Performanțele echipelor românești 

România a fost reprezentată în această ediție a Cupei UEFA de trei echipe, Steaua, Rapid și Dinamo. Toate echipele s-au calificat în faza grupelor, cele mai dificile misiuni avându-le Rapidul, care a întrecut echipa olandeză Feyenoord Rotterdam, și Dinamo, care a trecut de echipa engleză Everton FC, după ce a obținut cea mai categorică victorie a unei echipe românești împotriva uneia engleze, cu scorul de 5-1.

Dacă Dinamo a fost eliminată din faza grupelor, Rapidul și Steaua au ajuns împreună în sferturile de finală ale competiției, unde sorții le-au obligat să joace una împotriva celeilalte, ceea ce a reprezentat prima confruntare românească din cupele europene. După două meciuri memorabile, de un echilibru aproape perfect, Steaua a reușit să se califice mai departe, datoriră regulii golului marcat în deplasare.

În semifinale, Steaua a întâlnit pe Middlesbrough F.C.. Câștigând în primul tur cu 1-0 prin golul decarului Dică. În retur Steaua a început perfect marcând 2 goluri ( Dica, Goian ), dar englezii au marcat 4 goluri în repriza a doua, calificându-se în finala de la Eindhoven contra Sevilliei.

Primul tur preliminar 

|-
!colspan="5"|Regiunea Sud-Mediteraneană
|-

|-
!colspan="5"|Regiunea Central-Estiscă
|-

|-
!colspan="5"|Regiunea Nordică
|-

|}

Turul doi preliminar 

|-
!colspan="5"|Regiunea Sud-Mediteraneană
|-

|-
!colspan="5"|Regiunea Central-Estică
|-

|-
!colspan="5"|Regiunea Nordică
|-

|}

Turul 1 

|}

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Șaisprezecimi de finală 
Partidele tur s-au jucat la (15-16 februarie) iar returul pe (23 februarie).

Optimi de finală 
Partidele tur s-au jucat la (9 martie), iar returul la (15-16 martie).

Sferturi de finală 
Partidele tur au avut loc pe (30 martie), iar returul pe (6 aprilie).

|}

Semifinale 
Partidele tur au avut loc pe 20 aprilie, iar returul pe 27 aprilie.

|}

Finala 

Finala s-a disputat pe Philips Stadion din Eindhoven (Olanda), pe data de 10 mai 2006.

Golgheteri

Legături externe
2005–06 All matches UEFA Cup – season at UEFA website
Results at RSSSF.com
Qualification and Seeding Information
 All scorers 2005–06 UEFA Cup according to (excluding preliminary round) according to protocols UEFA + all scorers preliminary round
2005/06 UEFA Cup - results and line-ups (archive) 
Group stage lineup complete - list of the group stage participants with club coefficients, the draw was based on

Sezoanele Cupei UEFA
2005 în fotbal
2006 în fotbal